

Новоуспенка — присілок, Кожевниковський район, Томська область
 Новоуспенка — присілок, Шегарський район, Томська область

Див. також 
 Успенка